Marc-Andrea Hüsler e Dominic Stricker erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati al primo turno da Elias Ymer e Mikael Ymer.

Tomislav Brkić e Francisco Cabral hanno battuto in finale Robin Haase e Philipp Oswald con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Rafael Matos /  David Vega Hernández (primo turno)
  Ariel Behar /  Andrej Golubev (primo turno)

  Sander Gillé /  Joran Vliegen (primo turno) 
  Oleksandr Nedovjesov /  Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)

Wildcard 

  Jacopo Berrettini /  Matteo Berrettini (ritirati)

  Marc-Andrea Hüsler /  Dominic Stricker (primo turno)

Ranking protetto 

  Fabrice Martin /  Franko Škugor (semifinale)

Alternate 

  Vít Kopřiva /  Pavel Kotov (primo turno)

  Elias Ymer /  Mikael Ymer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 2022